Миланка Нановић је била југословенски и филмски монтажер.

Радила је монтажу филмова Соје Јовановић, Воје Нановића, Миће Поповића, Јована Живановића у златном добу југословенске кинематографије.
Била је супруга познатог редитеља Воје Нановића.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1940.е
|-
| 1948. || Бесмртна младост || монтажер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.е
|-
| 1950. || Чудотворни мач || монтажер
|-
| 1952. || Фросина || монтажер
|-
| 1955. || Шолаја || монтажер
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту || 
|-
| 1957. || Поп Ћира и поп Спира || монтажер
|-
| 1958. || Погон Б || монтажер
|-
| 1958. || Три корака у празно || монтажер
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.е
|-
| 1960. || Дилижанса снова || 
|-
| 1960. || Боље је умети || 
|-
| 1961. || Нема малих богова || 
|-
| 1961. || Срећа у торби || 
|-
| 1962. || Сибирска леди Магбет || 
|-
| 1962. || Др || 
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног || 
|-
| 1964. || Човек из храстове шуме || 
|-
| 1964. || Лито виловито || 
|-
| 1964. || Пут око света || 
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || монтажер
|-
| 1966. || Војник || 
|-
| 1966. || Орлови рано лете || 
|-
| 1966. || The Boy Cried Murder || копродукција
|-
| 1966. || The One Eyed Soldiers || копродукција
|-
| 1966. || Како су се волели Ромео и Јулија? || 
|-
| 1967. || Бомба у 10 и 10 || 
|-
| 1968. || Operation Cross Eagles || копродукција
|-
| 1968. || Пусти снови || 
|-
| 1968. || Узрок смрти не помињати || 
|-
| 1969. || Вране || 
|-
| 1969. || Силом отац || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1970.е 
|-
| 1970. || Реквијем (филм) || 
|-
| 1971. || Жеђ || 
|-
| 1971. || Моја луда глава || 
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана || 
|-
| 1974. || Приче о псима || 
|-
| 1975. || Шта да се ради || 
|-
| 1977. || Дијагонале (ТВ серија)||
|-
| 1978. || Недељом по подне (ТВ серија)|| 
|-
| 1979. || Какав дан || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1980.е 
|-
| 1981. || Петком у 22 || 
|-
| 1982. || Четвртак уместо петка ||
|-
| 1983. || Прича о фотографији || 
|-
| 1984. || Увек са вама || 
|-
| 1984. || Калеидоскоп 20 века || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1990.е 
|-
| 1990. || Хајде да се волимо 3 || 
|}

Извори 

  Filmska banka
  Filmska banka

Спољашње везе 

 

Рођени 1927.
Умрли 2008.
Лесковчани
Српски монтажери
Југословенски монтажери